Світли́чна — українське жіноче прізвище.

 Світлична Ганна Павлівна (1939—1995) — українська поетеса, лауреат Республіканської комсомольської премії імені Миколи Островського (1978);
 Світлична Леоніда Павлівна (1924—2003) — учасник дисидентського руху;
 Світлична Мотрона Андріївна— українська радянська діячка, заслужена вчителька Української РСР. Депутат Верховної Ради УРСР 2—3-го скликань;
 Світлична Надія Олексіївна (1936—2006) — публіцист, правознахисник, лауреат Шевченківської премії (1994);
 Світлична Світлана Опанасівна ( 1940) — російська актриса українського походження, заслужена артистка РРФСР (1974);
 Світлична Юлія Олександрівна ( 1984) — український державний діяч, депутат Верховної Ради 9-го скликання.

Див. також 
 Світличний

Українські прізвища